Бюро́ нахо́док:
 Бюро находок — в большинстве случаев муниципальная организация, занимающаяся каталогизацией, управлением и возвратом утерянных вещей.
 Бюро находок — 4 мультфильма о бездомном псе Тишке, ставшем опытным детективом, работая в бюро находок.

Примечания